Schemet ist der Familienname von:

 Mykola Schemet (1882–1917), ukrainische Öffentlichkeit und politische Persönlichkeit, Journalist
 Serhij Schemet (1875–1957), ukrainische Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und politischer Aktivist, Journalist und Monarchist
 Wolodymyr Schemet (1873–1933), ukrainischer Journalist, Philologe und Politiker